Алекса Кертис (анг. Alexa Curtis; род. 4 января 2004, Голд-Кост, Квинсленд, Австралия) — австралийская певица, автор песен и актриса. Кертис выиграл «The Voice Kids Australia» в 2014 году. Она выиграла через Team Delta и подписала контракт с Universal Music Australia. Она представляла Австралию на Детском Евровидении 2016 . Она заняла 5-е место с 202 очками.

Ранний период жизни 
Кертис родилась 4 января 2004 года в семье новозеландцев . У нее есть старший брат Эйдан. За два года до ее рождения ее семья первоначально жила в Окленде, Новая Зеландия, а затем переехала в Австралию в 2002 году. Она выиграла The Voice Kids Australia в 2014 году и подписала контракт с Universal Music Australia.

Карьера

Пение 
В 2014 году Алекса была участницей The Voice Kids. Пока все стулья повернулись, она выбрала Team Delta. Она вышла в гранд-финал, где победила. Алекса дважды появлялась в Schools Spectacular 2014 года, сначала выступая со своими коллегами по фильму Voice Kids, а затем выступая в дуэте с победительницей The Voice Аней Ниссен . В том же году она выступила с небольшой группой The Voice Kids на фестивале Vision Australia’s Carols by Candlelight. В 2015 и 2016 годах она выступала в качестве признанного артиста на рождественских гимнах лорд-мэра Брисбена IGA. В 2016 году она спела заглавную песню для шести эпизодов сериала «Суперкрошки» на Cartoon Network Australia.

Алекса представляла Австралию на Детском Евровидении 2016. Песня, которую она спела, называлась «We Are». Она заняла пятое место с 202 очками. В 2017 году Алекса исполнила национальный гимн Новой Зеландии на финале чемпионата мира по регби среди женщин на стадионе Suncorp и была признанным артистом Redlands Carols. В 2018 году она выступала в Creative Generation, была гостьей на Toasted TV, выступала в рамках телемарафона Channel 9 и была признанной артисткой Redlands Carols.

Дискография

Синглы

Гостевые выступления

Примечания

Ссылки 
 

Участники «Детского Евровидения»
Дети-певцы Австралии
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 2004 году